Mats Larsson kan syfta på:
 Mats Larsson, professor i arkeologi vid Högskolan i Kalmar.
 Mats G. Larsson, docent i arkeologi vid Lunds universitet.
 Mats Larsson (ekonomihistoriker), professor emeritus vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet
 Mats Larsson (författare)
 Mats Larsson (längdåkare)
 Mats Larsson (fysiker), professor i fysik vid Stockholms universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin
 Mats Larsson (musiker), en svensk musiker i Häjkån Bäjkån band
 Mats Larsson (översättare), översättare och lektor vid Stockholms universitet
 Mats Leonéus (född Mats Larsson), journalist och tidigare chefredaktör
 Mats J. Larsson (född 1965), svensk journalist